SPC – Statistical Process Control (Statystyczne Sterowanie Procesem)
 SPC – Stored Program Control exchange (Centrale Sterowane Programowo)
 Port lotniczy La Palma